KZ kan avse: 

 KZ – Nationalitetsbeteckning för motorfordon från Kazakstan
 .kz – nationell toppdomän för Kazakstan
 KZ – en tidigare dansk flygplanstillverkare, se Skandinavisk Aero Industri.
 KZ – akronym för det tyska ordet Konzentrationslager, se Koncentrationsläger i Nazityskland
 KZ Lichtenburg – ett koncentrationsläger
 KZ Mauthausen – ett koncentrationsläger
 KZ Warszawa – ett koncentrationsläger
 KZ1 – en av CIK-FIA sanktionerad internationell tävlingsklass inom karting
 KZ2 – en internationell tävlingsklass inom gokart